Il termine CIH può riferirsi a:

Astronomia
 Cih – altro nome della stella Gamma Cassiopeiae

Codici
 CIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Changzhi (Cina)
 CIH – codice ISO 639-3 per la lingua chinali

Geografia
 CIH – Commissione Intergovernativa dell'Hidrovia, piano di trasformazione per la navigabilità totale del Río de la Plata.

Informatica
 CIH – virus informatico ideato da Chen Ing-Hau, da cui le iniziali, anche noto come virus Chernobyl

Trasporti
 CIH – Camshaft In Head (ingl. albero a camme in testa), architettura dei motori in alcune automobili Opel.